

Населені пункти та їхні частини

 Конюша — гміна в Прошовицькому повіті Малопольського воєводства
 Конюша — село в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Конюша — село в гміні Фредрополь Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Конюша — частина села Донатковиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки